Chicken! – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Chicken! – cortometraggio del 2006 diretto da Andre Marton
Chicken! – cortometraggio del 2014 diretto da Isack Hoppitt

Pagine correlate 
 Chicken